A 2013-14-es Premier League (szponzori nevén Barclays Premier League) a 22. Premier League-szezon az elindulás éve, 1992 óta, összességében pedig a 115. első osztályú angol bajnokság. A címvédő a Manchester United csapata, akik az előző szezonban ünnepelték 20. bajnoki címüket.

20 csapat indul a bajnokságban: 17 a 2012-2013-as szezonból, 3 csapat pedig a másodosztályból jutott fel. A Championship bajnoka, a Cardiff City és a második helyezett Hull City automatikusan feljutottak a Premier League-be. A Crystal Palace FC a másodosztály rájátszásának döntőjében hosszabbítás után 1–0-ra győzte le a Watfordot és így a fővárosi csapat 2005 után tért vissza az első osztályba.

Változások az előző szezonhoz képest

Kiesett csapatok 
 Wigan Athletic (18.)
 Reading (19.)
 Queens Park Rangers (20.)

Feljutott csapatok 
 Cardiff City (Championship 2012–13: bajnok)
 Hull City (Championship 2012–13: második)
 Crystal Palace FC (Championship 2012–2013-as rájátszásának győztese)

Részt vevő csapatok

Még több információ

Tabella

Eredmények

Jegyzetek

További információk 
 Az angol labdarúgó-bajnokság hírek és eredményei

Az FA Premier League szezonjai
angol 1